Melchizedek steht für:
 Melchisedek, eine biblische Figur 
 Dominion of Melchizedek, ein Phantasiestaat im Südpazifik